Seewen kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Seewen, Schwyz, ort i kantonen Schwyz, 
 Seewen, Solothurn, ort och kommun i kantonen Solothurn,